Horezu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Horezu, Stadt im Kreis Vâlcea

 Horezu (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Horezu (Olt), Dorf im Kreis Olt